Gli A-One [组合] sono un gruppo mandopop creato nel 2008. Sono sotto contratto con l'etichetta discografica di Pechino Hong Kong Kiss Star Entertaiment.

Formazione 
Per il gruppo sono stati utilizzati diversi nomi.

 A-One (昆虫一族)
 A-One (昆虫组合)
 A-One (中国昆虫)

Storia 
All'inizio Gillian Chung avrebbe dovuto esibirsi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2008, ma a causa dello scandalo fotografico avvenuto con Edison Chen, il direttore dei giochi olimpici Zhang Yimou ha deciso di rimpiazzare le Twins con gli A-One. Tuttavia, gli A-One non hanno fatto il loro debutto ufficiale l'8 agosto come parte della cerimonia.

Dopo due anni di allenamento, il gruppo ha finalmente debuttato nel programma televisivo Happy Camp (快乐大本营) della Hunan Satellite TV.

Membri 
I membri del gruppo vengono accreditati come 3+x, che sta a rappresentare i tre membri più popolari tra loro presenti. Qualche volta la band ha avuto 5 o più membri insieme, per un totale di 10 membri che si sono avvicendati. Il sito web ufficiale descrive questa modalità di selezione fatta dai fan come democratica (民主), per il XXI secolo.

Discografia
 Jeet Kune Do (截拳道)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Gruppi musicali cinesi
Gruppi musicali pop
Gruppi musicali mandopop